Cso Dzsinho (1973–2017) válogatott dél-koreai labdarúgó, olimpikon
 Cso Dzsinho (1975) dél-koreai baseball-játékos, olimpikon